Der Name Romanel bezeichnet verschiedene Orte im Kanton Waadt, Schweiz:
die Gemeinde Romanel-sur-Lausanne im Bezirk Lausanne
die Gemeinde Romanel-sur-Morges im Bezirk Morges